Черня́тка () — село на Украине, находится в Бершадском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520486403. Население по переписи 2001 года составляет 1400 человек. Почтовый индекс — 24430. Телефонный код — 4352.
Занимает площадь 41,16 км².

Церковь Успения Пресвятой Богородицы с. Чернятка.

Адрес местного совета 
24430, Винницкая область, Бершадский р-н, с. Чернятка, ул. Ленина, 3; тел. 59-9-31.

Ссылки 
 Чернятка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Бершадского района